Йенс Стрю́гер Ла́рсен (; ) — датский футболист, защитник клуба «Трабзонспор» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Карьера 
Воспитанник академии «Брондбю». В ноябре 2009 года он дебютировал в составе основной команды в матче против «Норшелланна». Своей игрой в сезонах 2009/10 и 2010/11 он привлекал внимание многих европейских клубов, в частности «Дженоа», которая интересовалась им больше всего, но так и не сумела приобрести.

18 июня 2014 года Йенс Ларсен подписал четырёхлетний контракт с «Аустрией». 24 августа 2017 года Ларсен снова сменил клуб и подписал контракт с итальянским «Удинезе».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Брондбю»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Трабзонспор»